

Індуїзм 
 Ману (індуїзм) — за уявленнями індуїзму перша людина і преший правитель Землі, який врятував людство від всесвітнього потопу.

Географія 
 Ману () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Національний парк Ману — біосферний заповідник і національний парк, розташований в перуанських регіох Мадре-де-Дьйос і Куско

Біологія 
 Ману (Cercomacra) — рід горобцеподібних птахів родини сорокушових (Thamnophilidae). Представники цього роду мешкають в Південній Америці.

Прізвище 
 Елвіс Ману (*1993) — нідерландський футболіст ганського походження.
 Лев Ману (1883—1959) — румунський церковний діяч, священник-василіянин, жертва комуністичного режиму.
 Раллу Ману (1915—1988) — грецька танцюристка та хореограф, засновниця школи танцю, нині імені Раллу Ману.